G01 steht für:

 Vorschub (Geradenbewegung), DIN/ISO-Programmierung (G-Code) von Werkzeugmaschinen, siehe Computerized Numerical Control #DIN/ISO-Programmierung bzw. G-Code
 „Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten“ (ICD-Code), siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
 „Gynäkologische Antiinfektiva und Antiseptika“ (ATC-Code), siehe Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem
 HMS Scourge (G01), britischer Zerstörer, siehe Liste historischer Schiffe der Royal Navy
 BMW G01, deutsches Automobil

G01